Брискорн — фамилия. Известные носители:

 
 Брискорн, Максим Максимович (1788—1872) — русский государственный деятель, сенатор, действительный тайный советник.
 Брискорн, Ольга Константиновна (по прозвищу «Курская Салтычиха»; в первом браке — Стру́кова, в девичестве Маврогени; 1776—1836) — богатая помещица Курской, Екатеринославской и Санкт-Петербургской губернии, светская львица, жестокая крепостница, вошедшая в историю, как убийца и истязательница крепостных крестьян.
 Брискорн, Пётр Иванович (1812—1876) — генерал-лейтенант, герой Крымской войны.

См. также 
 Брискорны — о дворянском роде